Modine est un patronyme, porté notamment par :

 Matthew Modine, né en 1959, acteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Ruby Modine, née en 1990, actrice, chanteuse et danseuse américaine, fille de Matthew Modine ;
 Youri Ivanovitch Modine, 1922-2007, espion soviétique du KGB, officier traitant des Cinq de Cambridge.